Gerard II Flamens (1e helft 11e eeuw), heer van Wassenberg
 Gerard II van de Gulikgouw, graaf van de Gulikgouw (1029-1081)
 Gerard II van Kamerijk, bisschop van Kamerijk (1076-1092)
 Gerard II van Gelre, graaf van Gelre en Wassenberg (1129-1131/1133)
 Gerard van Sées (+1157), bisschop van Sées (1144-1157)
 Gerard II van Lippe (+1258), aartsbisschop van Bremen (1219-1258)
 Gerard II van Eppstein (+1305), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1289-1305)
 Gerard II van Holstein (1254-1312), graaf van Holstein-Plön (1290-1312)
 Gerard II van Horne (+1345), heer van Heeze, Leende, Horn, Altena, Weert, Nederweert, Wessem, Kortessem en Gaasbeek
 Gerard II van Cortenbach (ca. 1374-1452), heer van Cortenbach
 Gerard II van Culemborg (+1480), heer van Culemborg, Ewijk, Werth, Everdingen, Goilberdingen, Tull, Honswijk en Lienden